Седеркрёйц (Цедеркрейц; ) — баронский род, происходящий от вестманландского губернатора Юнаса Фолькерна.
 Седеркрёйц, Герман (1684—1754) — шведский дипломат, член риксрода.
 Седеркрёйц, Камилла (род. 1993) — финская профессиональная яхтсменка.
 Седеркрёйц, Нанни (1866—1850) — финская писательница и учёный.